EE steht als Abkürzung für:

 Einsatzeinheit (Deutschland), taktische Einheit des Bevölkerungsschutzes.
 Einsatzeinheit (Österreich), ein polizeilicher Verband
 Elektrik/Elektronik, insbesondere in der Schreibweise E/E
 Eudemische Ethik, ethische Schrift von Aristoteles, wissenschaftliche Abkürzung des griechischen Titels Ἠθικὰ Εὐδήµεια
 Empire Earth, Echtzeit-Strategiespiel für den Computer
 Encircled Energy, auch Ensquared Energy, ein Begriff aus der Digital-Astrofotografie
 Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture, Europaverband für Kleintierzucht
 Erneuerbare Energien 
 Essen Hauptbahnhof (nach DS 100)
 Essigsäureethylester oder Ethylacetat, chemische Verbindung 
 Estland nach ISO 3166
 Europe Écologie, ein französisches Wahlbündnis zur Europawahl 2009
 EE Limited, britisches Mobilfunkunternehmen, vormals Everything Everywhere

EE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Elbe-Elster
 Estland: Ausländer
 Griechenland: Pella (Regionalbezirk) (nach dem Hauptort Edessa)
 Großbritannien: Chelmsford
 Italien: Ausländer ohne Wohnsitz in Italien (Escursioni Esteri)
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Lettland
 Slowakei: Diplomatenkennzeichen

Ee steht für:
 Accumer Ee, ein Seegatt zwischen Baltrum und Langeoog
 Wichter Ee, ein Seegatt zwischen Norderney und Baltrum
 Ie (Noardeast-Fryslân), niederländisch Ee, Dorf in der niederländischen Gemeinde Noardeast-Fryslân
 Ee (Fluss), ein Fluss in den Niederlanden

ee steht für:
 die länderspezifische Top-Level-Domain Estlands, siehe .ee
 Ewe (Sprache), afrikanische Sprache nach ISO 639-1

e.e. steht für:
 Enantiomeric excess, siehe Enantiomerenüberschuss

Siehe auch:
 Ee Mungu Nguvu Yetu, die kenianische Nationalhymne

Abkürzung